Thomas Henderson può riferirsi a:

Thomas Henderson (1743-1824), politico statunitense
Thomas James Henderson (1798-1844), astronomo scozzese
Tom Henderson (1952-), cestista statunitense